Counting Down the Days — третий студийный альбом австралийской певицы Натали Имбрульи, вышедший в 2005 году. Релиз дебютировал на первой строчке британского хит-парада с показателем в 40,000 проданных копий. Суммарные продажи в Великобритании превысили 200-тысячную отметку, а альбом получил золотой статус. Мировые показатели продаж составили 600,000 экземпляров.

Альбом содержит 12 треков, в число которых входят две песни, вышедшие в качестве синглов — «Shiver» и «Counting Down the Days». В поддержку альбома Натали дала концерты во многих странах Европы, в том числе и в России.

Список композиций

Синглы

Позиция в чартах

Примечания

Ссылки 

Альбомы 2005 года
Альбомы Sony BMG
Альбомы Натали Имбрульи